Джей Флетчер Винсент (; родился 10 июня 1959, Каламазу, Мичиган) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Учился в Университете штата Мичиган, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 24-м номером командой «Даллас Маверикс». Позже выступал за команды «Вашингтон Буллетс», «Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Филадельфия-76», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филипс Милан», «Бэйкер Ливорно», «Робе ди Каппа Торино» и «Гоцция ди Карния Удине». Всего в НБА провёл 9 сезонов. В 1979 году Винсент стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1982). Всего за карьеру в НБА сыграл 576 игр, в которых набрал 8729 очков (в среднем 15,2 за игру), сделал 3167 подборов, 1124 передачи, 413 перехватов и 172 блокшота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Ливорно»